You Belong to Me (1934), een film van Alfred L. Werker
You Belong to Me (1941), een film van Wesley Ruggles
You Belong to Me (2001), een film van Paolo Barzman
You Belong to Me (2007), een film van Sam Zalutsky
You Belong to Me (2008), een film van Richard Roy